John Boyd peut désigner :

 John Boyd (1826-1893), lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick ;
 John Frank Boyd (1853-1945), juge et un membre du congrès du Nebraska ;
 John Boyd (1864-1933), historien canadien ;
 John Boyd Orr (1880-1971), physiologiste et nutritionniste écossais ;
 John Boyd (1912-2002), dramaturge nord-irlandais ;
 John Boyd (1919-2013), auteur américain de science-fiction ;
 John Boyd (1927-1997), stratège militaire de l'aviation américaine ;
 John Boyd (né en 1936) est un ambassadeur et un éducateur britannique ;
 John Boyd (?-?), politicien texan ;
 John Boyd (né en 1981), un acteur américain.